Cornered – film del 1924 diretto da William Beaudine
Cornered – film del 1932 diretto da B. Reeves Eason
Cornered – film tv del 2001 diretto da Lee Broker e Robert Crossman
Cornered – film del 2003 diretto da Arayna Thomas
Cornered – film del 2011 diretto da Taylor Chien e Hunter G. Williams